{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = Gord Baldwin.jpg
| upright = 1.2
| légende =
| alternative image = Photographie couleur de Baldwin
| position = Défenseur
| tire = gauche
| surnom = 
| équipe = 
| ligue = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = ECHLWranglers de Las VegasSteelheads de l'IdahoLAHFlames de Quad City Heat d'AbbotsfordStars du TexasExtraligaBK Mladá BoleslavEIHLSheffield Steelers
| nationalité = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Winnipeg (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| halloffame = 
| halloffameLAH = 
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 2005
| équipe draft LNH = Flames de Calgary
| début carrière = 2007
| fin carrière = 2015
}}Gordon Baldwin''' (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Steelers de Selkirk || LHJM ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Tigers de Medicine Hat|| LHOu ||66 ||3 ||8 ||11 ||73 ||13 ||2 ||2 ||4 ||8  
|-  
| 2005-2006|| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||71 ||4 ||20 ||24 ||119 ||13 ||0 ||9 ||9 ||22 
|-
| 2006-2007|| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||53 ||7 ||19 ||26 ||70 ||23 ||2 ||6 ||8 ||32 
|-  
| 2007-2008|| Flames de Quad City || LAH ||37 ||0 ||5 ||5 ||26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Wranglers de Las Vegas || ECHL ||12 ||0 ||1 ||1 ||9 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Wranglers de Las Vegas || ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||23 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Flames de Quad City || LAH ||55 ||2 ||4 ||6 ||39 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Heat d'Abbotsford || LAH||67 || 4 || 20 || 24 || 84 || 12 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
| 2010-2011|| Heat d'Abbotsford || LAH || 75|| 2|| 11|| 13|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| BK Mladá Boleslav || Extraliga || 43|| 0|| 1|| 1|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Steelheads de l'Idaho || ECHL ||26 ||3 ||11 ||14 || 39|| 13|| 0|| 3|| 3|| 24
|-
| 2012-2013|| Stars du Texas || LAH || 29|| 0|| 5|| 5|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Sheffield Steelers || EIHL || 45 || 4 || 13 || 17 || 98 || 4 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|2014-2015 || Sheffield Steelers || EIHL || 43 || 4 || 14 || 18 || 25 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars du Texas
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sheffield Steelers